Krašov může být:

 Krašov (Bezvěrov) – vesnice v obci Bezvěrov v okrese Plzeň-sever
 Vysílač Krašov – televizní vysílač v okrese Plzeň-sever
 Krašov (hrad) – zřícenina hradu v obci Bohy v okrese Plzeň-sever při ústí Brodeslavského potoka do Berounky
 Krašov (přírodní rezervace) – přírodní rezervace u hradu Krašov a obce Bohy v okrese Plzeň-sever
 Krašovský mlýn, Podkrašovský mlýn u obce Bohy v okrese Plzeň-sever
 Krašov (Chlumec nad Cidlinou) – osada v Chlumci nad Cidlinou

Podobný název má
 Krasov, obec v okrese Bruntál